Chapéu-de-sol é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Brownea grandiceps
 Daucus carota subsp. maximus